Chandi Bhanjyang (Chitwan)
 Chandi Bhanjyang (Syangja)